Stinson ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stinson (1944–1969), US-amerikanischer Jazzbassist
 Andrea Stinson (* 1967), US-amerikanische Basketballspielerin
 Bob Stinson (1959–1995), Gründungsmitglied und Lead-Gitarrist von The Replacements
 Charles Stinson (1931–2012), US-amerikanischer Religionswissenschaftler
 Darrel Stinson (* 1945), kanadischer Politiker
 Donavon Stinson (* 1976), kanadischer Schauspieler
 Edward Stinson (1893–1932), US-amerikanischer Pilot, Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer
 Elbert Stinson (* 1944), US-amerikanischer Sprinter
 G. E. Stinson (* 1949), US-amerikanischer Gitarrist
 Jamie Stinson, australischer Gitarrist
 K. William Stinson (1930–2002), US-amerikanischer Politiker
 Katherine Stinson (1891–1977), US-amerikanische Flugpionierin
 Kathy Stinson (* 1952), kanadische Kinderbuchautorin
 Lloyd Stinson (1904–1976), kanadischer Politiker
 Marjorie Stinson (1896–1975), US-amerikanische Flugpionierin
 Marvin Stinson (* 1952), US-amerikanischer Boxer
 Matt Stinson (* 1992), kanadischer Fußballspieler
 Taura Stinson (* vor 1975), US-amerikanische Singer-/Songwriterin
 Tommy Stinson (* 1966), US-amerikanischer Bassist

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stinson (Alabama)
 Stinson (Kentucky)
 Stinson (Missouri)
 Stinson (West Virginia)
 Stinson Beach (Kalifornien)
 Stinson Lake (New Hampshire)

in Kanada:
 Stinson (Ontario)

Sonstiges:
 Stinson Aircraft, ehemaliges US-amerikanisches Luftfahrtunternehmen
 Stinson (Plattenlabel), US-amerikanisches Plattenlabel